Le qualificazioni del singolare del BMW Open 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Marius Copil (qualificato)
  Jürgen Zopp (primo turno)
  Alexey Vatutin (primo turno)
  Martin Kližan (qualificato)

  Jozef Kovalík (ultimo turno)
  Norbert Gombos (ultimo turno)
  Andrej Martin (ultimo turno)
  Dustin Brown (qualificato)

Qualificati 

  Marius Copil
  Dustin Brown

  Daniel Masur
  Martin Kližan

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 2018